RMS Laconia kan syfta på:

  – oceanångare i Cunard Steamship Lines sjösatt 1911 och sänktes av en ubåt 1917
  – oceanångare i Cunard Steamship Lines sjösatt 1921 och sänktes av en ubåt 1942